Sorbonne kan syfta på:

 Sorbonne – en universitetsbyggnad i Paris, associerad till Paris universitet
 Collège de Sorbonne – ett college grundat 1257
 Robert de Sorbon (1201-1274), en fransk katolsk teolog, kansler och grundare av Collège de Sorbonne

 Sorbonne – metonym för ett universitet i Paris från 1100-talet till 1970-talet, se Paris universitet 
 Université Panthéon-Sorbonne –  ett franskt statligt universitet (Paris I)
 Université Nouvelle-Sorbonne –  ett franskt statligt universitet (Paris III)
 Université Paris-Sorbonne –  ett franskt statligt universitet (Paris IV) beläget i Paris grundat grundades 1970